Ana de Áustria (1318–1343) — duquesa da Alta Baviera e condessa de Gorizia
Ana de Áustria (1432–1462) — arquiduquesa da Áustria, duquesa titular de Luxemburgo, condessa da Turíngia, marquesa de Meissen e duquesa da Saxónia
Ana da Boêmia e Hungria — rainha da Boêmia e da Hungria e imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico 
Ana de Habsburgo-Jagelão — arquiduquesa da Áustria e duquesa da Baviera 
Ana de Áustria, Rainha de Espanha 
Ana de Áustria (1573–1598) — arquiduquesa da Áustria e esposa do rei Sigismundo III Vasa da Polónia
Ana de Tirol — rainha da da Germânia, Boémia e Hungria, imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico 
Ana de Áustria, rainha de França 
Maria Ana de Áustria, Rainha de Portugal 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história